WWF Fully Loaded, een worstelevenement
 Fully Loaded: In Your House, editie 1998
 Fully Loaded 1999, editie 1999
 Fully Loaded 2000, editie 2000
Herbie: Fully Loaded, Amerikaanse film